Graciela - forma spagnola del nome proprio di persona Graziella
Graciela – film argentino del 1956 diretto da Leopoldo Torre Nilsson